

Фертайл — місто, штат Айова
 Фертайл — місто, штат Міннесота